Nakkarfik bezeichnet:
 Nakkarfik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nakkarfik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nakkarfik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland